Gimnastika na Poletnih olimpijskih igrah 1932. Tekmovanja so potekala v enajstih disciplinah za moške med 8. in 12. avgustom 1932 v Los Angelesu, udeležilo se jih je 46 telovadcev iz sedmih držav.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Zastopane države
  (5)
  (4)
  (7)
  (6)
  (3)
  (1)
  (20)

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1932
Športi Poletnih olimpijskih iger 1932